Составной список, созданный в рамках программы развития ООН для примерной оценки индекса человеческого развития населения по всем провинциям и территориям Канады.

Примечания 

Индекс человеческого развития
Население Канады
Списки:Канада